Лозно може да се отнася за:

 Лозно, село в община Кюстендил;
 Лозно (Кралево), село в град Кралево;
 Лозно (Лепосавич), село в община Лепосавич, Косово